Tet,  de l’alphabet hébreu,
 Tèt, une tête en créole haïtien,
 Tet, un album de Masada,
 Têt, Nouvel An vietnamien,
 Têt, coupelle en terre utilisée en chimie.

Toponyme
 Têt, fleuve côtier du sud de la France (dans le département des Pyrénées-Orientales),
 Tét, une ville dans le comté de Győr-Moson-Sopron en Hongrie.

Sigle

 TET - Travailleur En Trance, groupe musical allemand,
 TET pour Trains d'Équilibre du Territoire (Téoz et Intercités).

Code
 TET, code aéroportuaire IATA de l’aéroport Matunda di Tete au Mozambique,
 TET, code ISO 3166-2:MA de la Province de Tétouan au Maroc,
 tet, code ISO 639-2 de la langue tetum.

Voir aussi